Shed Brook

 Shed Brook (West Canada Creek)  im Herkimer County, New York
 Shed Brook (Schuylkill River)  im Philadelphia County, Pennsylvania